Saint-Thurien kan syfta på:
 Saint-Thurien, Eure
 Saint-Thurien, Finistère